Квинт Ка́ссий Лонги́н () — имя нескольких римских политиков:
 Квинт Кассий Лонгин — консул 164 года до н. э.;
 Квинт Кассий Лонгин — народный трибун 49 года до н. э., наместник Дальней Испании в 49—47 годах до н. э.